10. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 12–13 stycznia 1985 roku na lodowisku w Groningen, w Holandii. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Do biegu na 5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Drugi raz złoto przypadło reprezentującej NRD Andrei Schöne-Mitscherlich.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 9 krajów. Sklasyfikowane zostały 24.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1985 w sportach zimowych
1985 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Groningen